Tidow ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Müller-Tidow (* 1968), deutscher Mediziner und Hochschulprofessor
 Günter Tidow (1943–2016), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Louis Tidow († 1878), deutscher Unternehmer
 Stefan Tidow (* 1967), deutscher Politologe und Staatssekretär